Сайфуллина — женская форма фамилии .
 Сайфуллина, Елена Осиповна (1901—1981) — советский драматург, прозаик и сценарист, член Союза писателей СССР.
 Сайфуллина, Райса Гарифовна (1932—2013) — театральная актриса, народная артистка БАССР.